

В музыке 
 Witness — второй студийный альбом группы blessthefall 2009 года.
 Witness — четвёртый студийный альбом американской певицы Кэти Перри, вышедший в июне 2017 года.
 A Witness — британская рок-группа, образовавшаяся в 1982 году.

Компьютерные игры 
  — интерактивная художественная компьютерная игра, выпущенная в 1983 году.
 The Witness — компьютерная игра-головоломка, выпущенная в 2016 году.

См. также 
 Global Witness
 Свидетель (значения)